Thujen steht für:

 Thujen, Pluralform die Nadelbaumarten der Gattung Lebensbäume (Gattung) (Thuja)
 Thujen, Mitglieder der chemischen Stoffgruppe der Thujene